Niemcy:
 Köln-Müngersdorf – dzielnica Kolonii
 Köln-Müngersdorf Technologiepark – stacja kolejowa w Kolonii